Гурунг:

 Гурунги — народность тибето-бирманской группы, проживает в Непале
 Гурунг (язык)
 Гурунг, Гопал — непальский политик и автор.